Суперкубок УЕФА 2022 () — футбольный матч, который состоялся 10 августа 2022 года и стал 47-м розыгрышем Суперкубка УЕФА. В нём встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона. Матч прошёл на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки.

Место проведения 
2 марта 2020 года в УЕФА объявили, что матч пройдёт на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Федерация футбола Албании также подала заявку на проведение матча в Тиране, но сняла кандидатуру до голосования.

Команды

Матч

См. также 
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022
 Финал Лиги Европы УЕФА 2022
 Финал Лиги конференций УЕФА 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022
Август 2022 года
Спорт в Финляндии в 2022 году
Европейский футбол в сезоне 2022/2023
События 10 августа